Jan Witkiewicz Koszczyc (1881-1958) – polski architekt
 Jan Prosper Witkiewicz (1808-1839) – współorganizator stowarzyszenia „Czarni Bracia”, carski wysłannik do Azji Środkowej
 Kazimierz Witkiewicz (ur. 1924) – polski aktor 
 Roman Witkiewicz (1886-1941) – polski inżynier, profesor Politechniki Lwowskiej
 Stanisław Witkiewicz (1851-1915) – polski malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki
 Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) – polski pisarz, malarz, filozof, dramaturg i fotografik